Stover (Missouri), plaats in de Verenigde Staten
 Robert Stover (1920-1943), Amerikaans militair en vliegenier